São Marcos (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 São Marcos (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 São Marcos (Sintra), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Sintra